Očnica je lahko:

 sopomenka za planiko;
 sopomenka za očesno votlino oziroma orbito.